Die 100. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1996/97 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Sion.

Qualifikationsrunde

Nationalliga A 
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestreiten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestreiten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

|}

Nationalliga B 
Die ersten vier Teams bestreiten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde. Der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

|}

Finalrunden

NLA-Finalrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB 
Die vier Bestplatzierten sind nächstes Jahr in der NLA.

|}
 Servette FC Genève, Étoile Carouge FC, FC Luzern und SC Kriens sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.

NLB-Abstiegsrunde 
Die zwei Tabellenletzten steigen in die 1. Liga ab.

|}
*Halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
 FC Gossau und FC Meyrin steigen in die 1. Liga ab.

1997
Fußballsaison 1996/97